Rune Holta (ur. 29 sierpnia 1973 w Stavanger) – norweski i polski żużlowiec. Drużynowy mistrz świata, indywidualny mistrz Norwegii a także indywidualny i drużynowy mistrz Polski. W 2002 uzyskał obywatelstwo polskie.

Kariera sportowa 
W lidze polskiej w 1993 podpisał kontrakt z Morawskim Zielona Góra, ale wystąpił pierwszy raz w 1994 w klubie GKM Grudziądz. Ponownie został zakontraktowany przez Unię Tarnów w 1997, i od tej pory nieprzerwanie startuje w Polsce. W 1999 przeniósł się z Tarnowa do Włókniarza Częstochowa, który reprezentował przez siedem sezonów. W sezonie 2006 startował w Stali Rzeszów, by w 2007 powrócić do Unii Tarnów.

W 1993 został drugim wicemistrzem świata juniorów, a w 1994 wicemistrzem świata juniorów. Na arenie międzynarodowej występował jako reprezentant Norwegii, m.in. w cyklu Grand Prix w latach 2001–2004. W 2005, 2007 i 2010 reprezentował Polskę w Drużynowym Pucharze Świata, zdobywając trzykrotnie złoty medal.

Jest indywidualnym mistrzem Norwegii (w latach 1994, 1996, 1997, 2000), dwukrotnym indywidualnym mistrzem Polski (w 2003 i 2007), i drugim indywidualnym wicemistrzem Polski (w 2004). W 2003 wraz z drużyną częstochowską zdobył tytuł Drużynowego Mistrza Polski, a w 2004 i 2005 – brązowe medale DMP.

W 2006 oświadczył, że w Grand Prix 2007 będzie startował jako Polak, na co Polski Związek Motorowy wyraził zgodę.

Ciekawostki 
1 czerwca 2014 zawodnik ten przekroczył liczbę 2000 punktów zdobytych w rozgrywkach w najwyższej lidze polskiej sezonu zasadniczego (razem z punktami bonusowymi, ale bez bonusów za tzw. jokera).

Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na żużlu)

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Inne ważniejsze turnieje

Ordery i odznaczenia 
 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju sportu żużlowego w Polsce, za osiągnięcia sportowe (2010)
 Złoty Krzyż Zasługi (2007)

Przypisy

Zobacz też 
 Uczestnicy Grand Prix na żużlu
 Lista Norwegów w polskiej lidze żużlowej

Norwescy żużlowcy
Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (III Rzeczpospolita)
Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)
Polscy żużlowcy
Urodzeni w 1973
Żużlowcy Włókniarza Częstochowa
Żużlowcy GKM Grudziądz
Żużlowcy KS Toruń
Żużlowcy Stali Gorzów Wielkopolski
Żużlowcy Stali Rzeszów
Żużlowcy Unii Tarnów
Żużlowcy ZKŻ Zielona Góra
Ludzie urodzeni w Stavanger